В сезоне 2006—2007 в австрийском первенстве участвовало 10 команд. Чемпионом стал «Ред Булл Зальцбург».

Итоговая таблица 

1 Клуб признан банкротом. Снято 13 очков
2 Клуб признан банкротом. Снято 28 очков

И = Игр сыграно; В = Побед; Н = Ничьих; П = Поражений; ГЗ = Голов забито; ГП = Голов Пропущено; РМ = Разница мячей; Очки = Набранные очки

 Ред Булл Зальцбург
вратари Хайнц Арцбергер, Рамазан Озджан (2 игры; -5 мячей), Тимо Окс (34 игры; -18 мячей);

защитники Ласло Боднар (19 игр), Хорхе Варгас (26 игр), Томас Винкльхофер (7 игр), Милан Дудич (30 игр; 2 гола), Александер Кнавс, Томас Линке (капитан) (27 игр), Ремо Майер (24 игры; 1 гол), Цунэясу Миямото (9 игр), Маркус Штайнхёфер (16 игр);

полузащитники Рене Ауфхаузер (30 игр; 9 голов), Патрик Ежек (29 игр; 7 голов), Андреас Иваншиц (1 игра), Эсекьель Карбони (33 игры; 2 гола), Роланд Кирхлер (4 игры; 1 гол), Нико Ковач (28 игр; 6 голов), Карел Питак (26 игр; 6 голов), Юрген Пихорнер (1 игра), Алессандро дос Сантос (9 игр), Кристиан Тифферт (18 игр; 1 гол), Владимир Яночко (18 игр; 1 гол);

нападающие Марко Вуич (1 игра), Вратислав Локвенц (23 игры; 5 голов), Петер Орос (5 игр; 1 гол), Йохан Фонлантен (30 игр; 5 голов), Александр Циклер (29 игр; 22 гола), Марк Янко (8 игр; 2 гола).

Главный тренер — Джованни Трапаттони.

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Чемпионата Австрии

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Австрии в 2006 году
Спорт в Австрии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007